Суперкубок Франції з футболу 2003 — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 липня 2003 року між чемпіоном Франції Ліоном та володарем кубка Франції Осером.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003
Франція
2003 у французькому спорті